Жаровка — топоним:

 Жаровка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Жаровка — река на северо-западе России.

См. также 
 Жадовка
 Жазовка